«Дессалиния» () — государственный гимн Гаити, написанный в честь революционного лидера Гаитянской революции (1791—1804) и императора Гаити (1804—1806, под именем Жак I) Жан-Жака Дессалина. Впервые исполнен в Порт-о-Пренсе 23 ноября 1903 в честь столетней годовщины занятия революционными войсками города Гонаив. Утверждён в качестве официального в 1904. Стихи — Жюстен Лериссон (1873—1906, гаитянский писатель). Музыка — Николя Жефрар (1871—1930).

Гаити
Государственные символы Гаити
Песни 1903 года